Cassar ist der Familienname folgender Personen:

 Cassar (Familie), Steinmetzfamilie
 Christian Cassar (* 1992), maltesischer Fußballtorhüter
 Gerolamo Cassar (~1520–1586/94), maltesischer Architekt
 Ġużè Cassar (1918–2001), maltesischer Politiker
 Joanne Cassar (* 1971), maltesische Badmintonspielerin
 Joe Cassar (* 1966), maltesischer Politiker der Nationalist Party
 Johann Cassar (1724–??), österreichischer Steinmetzmeister und Bildhauer
 Jon Cassar (* 1958), kanadischer Regisseur und Produzent
 Saverio Cassar (1746–1805), maltesischer römisch-katholischer Geistlicher und Politiker, Generalgouverneur von Gozo

Siehe auch:
 Casar
 Kassar
 Qassar